Plaats in Indonesië
 Sukabares (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Sukabares (Waringinkurung), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam